Ры́бная Слобода́ () — посёлок городского типа в России, административный центр Рыбно-Слободского района Республики Татарстан. Образует муниципальное образование посёлок городского типа Рыбная Слобода со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Посёлок расположен на берегу Куйбышевского водохранилища (Кама), в 70 км к юго-востоку от Казани (91 км по дороге).

История 
В XVI веке в районе современной Рыбной Слободы была построена крепость-сторожевая вышка. Местные жители, селившиеся возле неё, занимались в основном рыболовством.

Имеет статус посёлка городского типа с 2004 года, до этого — села.

Население

Известные жители 
В 1930-е учительствовал известный в будущем писатель Михаил Семёнович Бубеннов.

Достопримечательности 
 Рыбно-Слободский краеведческий музей
 Торговая лавка. Начало XIX века.
 Стадион «Яшьлек»

Русская православная церковь 
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Рыбная Слобода, восстановлен в 2000-х годах на месте разрушенного храма. Икона Божией Матери подарена Власовым Вячеславом

Литература 
 Рыбная Слобода //

Примечания 

Посёлки городского типа Татарстана
Районные центры Татарстана
Населённые пункты Рыбно-Слободского района
Населённые пункты на Каме
Муниципальные образования Рыбно-Слободского района
Городские поселения Татарстана
Рыбная Слобода